Le Sport Clube União Torreense est un club portugais de football. Il est basé à Torres Vedras.

Historique 

Le club passe 6 saisons en Liga Sagres ().

Il se classe septième du championnat de D1 à deux reprises, en 1956 puis en 1957.

La dernière présence en  du SCU Torreense remonte à la saison 1991-1992 et le SCU Torreense évolue pour la dernière fois en D2 lors de la saison 1997-1998.

Le club atteint la finale de la Coupe du Portugal en 1956 (défaite 2-0 face au FC Porto). Lors de la saison 1998-1999, le club réussit la performance d'atteindre les quarts de finale de cette même Coupe, alors que celui-ci évolue pourtant en troisième division.

Palmarès 

 Coupe du Portugal :
 Finaliste : 1956
 II Divisão (D2) :
 Vainqueur : 1955
 Liga 3 (D3) :
 Vainqueur : 2022
 II Division B (D3) :
 Vainqueur Zone Centre : 1997

Bilan saison par saison

Lien externe 
 

Torres
Club de football fondé en 1917